«Visionary: The Video Singles» — двадцять третя компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 20 лютого 2006 року лейблами Epic і Legacy Recordings.

Список композицій

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона